Mikitamäe (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Mikitamäe (plaats), plaats in Estland, gemeente Setomaa